Rothensee ist der Name folgender Orte
 Rothensee, Stadtteil von Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Rothensee (Gemeinde Neudorf), Weiler von Rothenseehof, Gemeinde Neudorf bei Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich.

Rothensee ist der Familienname von
 Johann Friedrich Ludwig Rothensee (1759–1835), deutscher Theologe und Geistlicher

Siehe auch:
 Rotensee